Dies ist eine Liste der wertvollsten Fußballvereine der Welt laut dem jährlichen Ranking des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes. Bei der Bewertung der Vereine werden Faktoren wie Kaderwert, Umsatz, sportliches Prestige, Zuschauerzahlen, Merchandising und Markenwert einbezogen.

Rangliste 2022 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 26. Mai 2022.

Rangliste 2021 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 12. April 2021.

Rangliste 2019 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 30. Mai 2019.

Rangliste 2018 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 15. Juni 2018.

Rangliste 2017 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 1. Juni 2017.

Rangliste 2016 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 1. Mai 2016.

Rangliste 2015 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 6. Mai 2015.

Rangliste 2010 
Die 20 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 21. April 2010.

Rangliste 2008 
Die 25 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 30. April 2008.

Rangliste 2005 
Die 25 wertvollsten Fußballvereine laut der Rangliste von Forbes vom 30. Juli 2005.

Siehe auch 

 Deloitte Football Money League
 Liste der Sportligen nach Umsatz

Einzelnachweise 

Liste (Fußballvereine)
Liste (wirtschaftliche Rekorde)